MTN steht als Abkürzung für:

 Mauretanien, olympisches Länderkürzel
 Medium Term Note, einem Begriff aus dem Börsenhandel
 Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Ministerium der Nationalen Sicherheit in Aserbaidschan
 Mini typing notifications, Teil des Protokolls OSCAR
 Mobile Telephone Networks, ein Provider für mobile Telefonie in Afrika und dem Nahen Osten
 Montenegro, UNDP-Code
 MTN Qhubeka, ein von Mobile Telephone Networks unterhaltenes südafrikanisches Radsportteam
 MTN Satellite Communications, ein Unternehmen zur Datenübertragung per Satellit insbesondere zu Schiffen
 MTN Media Group, ein Online-Dienstleistungsunternehmen.

MTN